Der Titel Wiedersehen in Howards End (OT Howards End) bezeichnet

 einen Roman von Edward Morgan Forster, siehe Wiedersehen in Howards End (Roman)
 einen Kinofilm von James Ivory, siehe Wiedersehen in Howards End (Film)